ciò che è pertinente al Portogallo
 Lingua portoghese
 Lingua galiziano-portoghese
 Fare il portoghese, modo di dire
 singolare di portoghesi
 Bartolomeu il Portoghese
 Latte alla portoghese

Altri progetti